Candelaria (spanisch) bzw. Candelária (portugiesisch) steht für:

 die Darstellung des Herrn im Tempel (Mariä Lichtmess, Mariä Reinigung), 2. Februar
 einen weiblichen Vornamen, siehe Candelaria (Vorname)

Candelaria bzw. Candelária ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Argentinien
 Departamento Candelaria, Provinz Misiones
 Departamento La Candelaria, Provinz Salta
 Candelaria (Córdoba), Gemeinde im Departamento Cruz del Eje der Provinz Córdoba
 Candelaria (Misiones), Gemeinde im Departamento Candelaria der Provinz Misiones
 Candelaria (San Luis), Gemeinde im Departamento Ayacucho der Provinz San Luis
 La Candelaria (Catamarca), Ort im Departamento Ancasti der Provinz Catamarca
 La Candelaria (Salta), Gemeinde im Departamento La Candelaria der Provinz Salta

 Bolivien
 Candelaria (Guanay), Ort im Municipio Guanay
 Candelaria (Icla), Ort im Municipio Icla, Departamento Chuquisaca
 Villa Candelaria, Ort im Departamento Potosí
 Candelaria (Reyes), Ort im Municipio Reyes

 Brasilien
 Candelária (Rio Grande do Sul), Ort in Rio Grande do Sul

 Costa Rica
 Candelaria (Guanacaste), Ort in der Provinz Guanacaste

 Ecuador
 La Candelaria (Chimborazo), Ort im Kanton Penipe, Provinz Chimborazo

 El Salvador
 Candelaria (El Salvador), Gemeinde in El Salvador
 Candelaria de la Frontera, Municipio im Departamento Santa Ana

 Guatemala
 Candelaria-Höhlen, Höhlensystem im Departamento Alta Verapaz
 Candelaria (Fluss), mündet in die Laguna de Términos, Mexiko

 Kolumbien
 Candelaria (Atlántico)
 Candelaria (Valle del Cauca)
 La Candelaria (Bogotá), Stadtteil von Bogotá
 La Candelaria (Medellín), Stadtteil von Medellín, genannt Comuna 10

 Kuba
 Candelaria (Kuba)

 Mexiko
 Candelaria (Campeche)
 Candelaria (Hidalgo)
 Candelaria (Quintana Roo)
 La Candelaria (Chiapas)
 La Candelaria (Hidalgo)
 La Candelaria (Oaxaca)
 Candelaria (Fluss), entspringt im Norden des Departamento Petén in Guatemala

 Philippinen
 Candelaria (Quezon), eine Stadtgemeinde in der Provinz Quezon
 Candelaria (Zambales), eine Stadtgemeinde in der Provinz Zambales

 Portugal
 Candelária (Madalena), Ort in der Gemeinde Madalena auf den Azoren
 Candelária (Ponta Delgada), Ort in der Gemeinde Ponta Delgada auf den Azoren

 Spanien
 Candelaria (Teneriffa), Gemeinde auf der Insel Teneriffa

 Venezuela
 Candelaria (Venezuela), Gemeinde in Venezuela
 La Candelaria (Caracas), Stadtteil von Caracas

 Vereinigten Staaten
 Candelaria (Texas), Ort im Bundesstaat Texas

Film:
 Candelaria – Ein kubanischer Sommer, kolumbianisch-deutsch-norwegisch-argentinisch-kubanischer Spielfilm, 2017

Candelaria ist der Name folgender biologischer Gattungen:
 Candelaria (Flechte), eine Flechtengattung (einziger europäischer Vertreter: Candelaria concolor)
 Candelaria (Landwirbeltier), eine Gattung der Parareptilien

Candelaria ist der Familienname folgender Personen:
 Luis Candelaria (1892–1963), argentinischer Militäroffizier und Luftfahrtpionier
 Monique Candelaria, Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin

Siehe auch:
 Municipio Candelaria
 Darstellung-des-Herrn-Kirche